funt cypryjski
 oznaczenie genu kodującego enzym cytochrom P450